Weyher bezeichnet:

 Weyher in der Pfalz, eine Ortsgemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz
 Weyher Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Weyher ist der Familienname folgender Personen:
 Hein-Peter Weyher (* 1935), Vizeadmiral der Deutschen Marine, von 1991 bis 1995 Inspekteur der Marine
 Herbert Weyher (1904–1970), deutscher Verwaltungsjurist und zuletzt Präsident der Klosterkammer Hannover
 Kurt Weyher (1901–1991), deutscher Marineoffizier, zuletzt Konteradmiral im Zweiten Weltkrieg
 Ruth Weyher (1901–1983), deutsche Stummfilmschauspielerin

 zwei Adelsfamilien von Weyher, siehe Weiher (Adelsgeschlechter)

Siehe auch:
 Weyer
 Weiher
 Weier
 Waier
 Weyherr
 Weyhern
 Weyhers